Pojem když může znamenat:

 české příslovce ve smyslu „pokud“ nebo „jestliže“
 Když (poezie), báseň spisovatele Rudyarda Kiplinga
 Když (film), britský film z roku 1968

Související článek 
 IF